Ша́хматная олимпиа́да 1936 года — шахматная олимпиада, которая состоялась 17 августа — 1 сентября 1936 года в Мюнхене сразу после окончания Летних Олимпийских игр 1936. Не вошла в число официальных олимпиад, поскольку была проведена не под эгидой ФИДЕ, потому что Германия после прихода к власти нацистов вышла из этой организации. Получила название «Экстра-Олимпиада» или «Олимпиада-гигант», поскольку в каждой сборной было по 8 основных игроков и 2 запасных. Соревнования собрали рекордное по тем временам количество команд — 21.

Проведение 
Конгресс ФИДЕ в 1935 году постановил, что олимпиада не будет иметь патроната ФИДЕ, но позволил каждой стране самостоятельно решать, посылать ли свою команду на турнир.

Не приехали в Мюнхен команды США (победитель олимпиад 1931, 1933 и 1935) и Англии, которые проигнорировали соревнования и послали своих ведущих шахматистов на очень сильный международный турнир в Ноттингеме (Англия), который проходил также летом 1936-го. Этот турнир повлиял на расстановку сил в потенциальных лидеров, поскольку на олимпиаде не выступили ключевые игроки своих команд: Савелий Тартаковер (Польша), Ефим Боголюбов (Германия), Милан Видмар (Югославия) и Сало Флор (Чехословакия). Это было на руку команде Венгрии, которая привезла на олимпиаду сильнейший состав.

С первых туров за медали боролись трио Германия, Польша и Венгрия, за которыми следовали Чехословакия и Югославия. После 16-го тура Венгрия вышла на первое место и сохранила его до конца. Польша на полтора очка опередила хозяев, а Югославия и Чехословакия замкнули «большую пятерку», которая значительно превосходила другие команды.

Сенсацией стало 6-е место Латвии, зато от Австрии (7-е место) и Швеции (8-е) ожидали несколько лучшего результата.

Несколько неожиданных результатов в течение турнира показала Норвегия, победившая Польшу и сыгравшая вничью с Югославией.

Провалила олимпиаду сборная Франции (её лидер Александр Алехин играл в Ноттингеме), занявшая предпоследнее, 20-е место.

Составы команд

Венгрия 
Мароци, Л. Штейнер, Э. Штейнер, Хаваши, Сабо, Барца, Вайда, Геребен, Балог, Короди

Польша 
П. Фридман, Найдорф, Регедзиньский, Макарчик, Г. Фридман, Л. Кремер, Погорелый, Войцеховский, Сулик, Ягельский

Германия 
К. Рихтер, Ауэс, Энгельс, Карльс, Рельштаб, Земиш, Рёдль, Хайнике, В. Эрнст, П. Михель

Югославия 
Пирц, Трифунович, Шрайбер, Асталош, Кёниг, Костич, В. Вукович, Брёдер, Бор. Тот, О. Неделькович

Чехословакия 
Фолтыс, Рейфирж, Циннер, Громадка, Гильг, Пеликан, Э. Рихтер, Покорный, Зита, Герман

Латвия 
В. Петров, Апшениек, Фейгин, Э. Круминьш, Хазенфус, Межгайлис, Эндзелин, Озолс, Мелнгайлис, И. Калныньш

Австрия 
Элисказес, Беккер, Локвенц, Г. Мюллер, Пошауко, Леннер, Пальме, Вайль, Крассниг, Вайсс

Швеция 
Штальберг, Лундин, Штольц, Даниэльссон, У. Киннмарк, Экенберг, Э. Ларссон, Бергквист, Кайсер, Сундберг

Дания 
Э. Андерсен, Норман-Хансен, Б. Нильсен, Хаге, Ю. Нильсен, Сёренсен, Кристенсен, Й. Петерсен, Поульсен, Х. Нильсен

Эстония 
Керес, Рауд, Фридеман, Тюрн, Лаурентиус, Виллард, Уульберг, Чернов, Сепп, Вальдеман

Литва 
Микенас, Вистанецкис, Вайтонис, Луцкис, Абрамавичюс, Арлаускас, Шкема, Таутвайшас, Скибняускас, Байковичюс

Финляндия 
Бёк, Р. Крогиус, Солин, Сало, Хейлимо, Оянен, Кайла, Кандолин, Брейдер, Коллиандер

Нидерланды 
ван Дусбург, Принс, Фелдерхоф, ван Схелтинга, Хамминг, Мюринг, де Гроот, Кортлевер, Коомен

Румыния 
Александреску, Иким, Денеш, Пихлер, Деметриеску, Попа, Халич, Бохошевич, Э. Зелинский, К. Райна

Норвегия 
Кристофферсен, Кавли-Йоргенсен, Сторм Херсет, Й. Расмуссен, Гулбрандсен, Г. Мартинсен, Саурен, Хове, Сальбю, Р. А. Олсен

Бразилия 
Соуза Мендеш, Шарлиер, В. Крус, Силва Роша, Тромповский, Пулшериу, Карлуш, О. Крус, Магно да Крус

Швейцария 
Негели, Г. Ионер, Гроб, Фёльми, Гильи, А. Штехелин, Плюсс, Дикенман, Ормон, Штреле

Италия 
Роми, Росселли, Монтичелли, Норчиа, Наполитано, Камполонго, Растрелли, Стальда, Стальди, Хеллман

Исландия 
Гильфер, Аусгейрссон, Торвалдссон, Б. Мёллер, Сневарр, С. Гудмундссон, Арнлаугссон, С. Йоунссон, Г. Гудмундссон, Торстейнссон

Франция 
Бетбедер, Жибо, Крепо, Юнг, Рометти, Готти, Пенель, Бари, Англаре, Курт

Болгария 
Гешев, Цветков, Данчев, Кипров, Войнов, Тошев, Франсез, Х. Макс, Малчев, Хоринек

Турнирная таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КН — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).

Индивидуальные результаты 
Абсолютно лучший результат показал венгр Ласло Сабо (5-я шахматная доска) — 86,8 %, вторым стал югослав Бора Костич (6-я шахматная доска) — 84,2 %, а третьими были поляк Мечислав Найдорф (2-я шахматная доска) и югослав Озрен Неделькович (2-я запасная шахматная доска) — по 80,0 %.

Без поражений закончили олимпиаду 7 шахматистов: Ласло Сабо, Корнел Хаваши, Арпад Вайда (все — Венгрия), Герберт Хайнике (Германия), Эрих Элисказес (Австрия), Озрен Неделькович (Югославия) и Хенрик Фридман (Польша).

Первая доска

Вторая доска

Третья доска

Четвертая доска

Пятая доска

Шестая доска

Седьмая доска

Восьмая доска

Первая запасная доска

Вторая запасная доска

Примечания

Ссылки 
 Unofficial Chess Olympiad: Munich 1936 (olimpbase.org) 
 Статья Эдварда Винтера «The 1936 Munich Chess Olympiad» 
 S. Gawlikowski, Olimpiady szachowe 1924—1970, Warszawa, Sport i Turystyka, 1972, ss. 73-83
 W. Litmanowicz, J. Giżycki, Szachy od A do Z, Warszawa, Sport i Turystyka, 1986, s. 799 (tom 2)

Международные соревнования по шахматам в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Шахматные олимпиады
1936 год в шахматах
Спорт в Германии в 1936 году